Westelijke buidelhaas, een kangoeroesoort
 Mala (Zweden), een plaats in Zweden
 Mala (Nepal), een plaats in Nepal
 Mala (Lanzarote), een plaats op het Canarisch eiland Lanzarote
 Mala (artiest), een dubstepartiest en lid van Digital Mystikz
 mala of japa mala, een hindoeïstische gebedskrans, vergelijkbaar met een rozenkrans
 mala (Ayurveda), de naam die in de Ayurveda aan afvalstoffen uit het lichaam gegeven wordt
 Mäla, een plaats in Estland

Zie ook 
Malå (doorverwijspagina)